Gnehm ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Gnehm (* 1970), Schweizer Comiczeichner und Architekt
 Peter Gnehm (1712–1799), Schweizer Fayence- und Landschaftsmaler
 Robert Gnehm (1852–1926), Schweizer Chemiker